Klingelgraben ist ein Gewässer- und Talname:

 Klingelgraben, Oberlauftalname des Bettenbachs (von links zur Aar, zur Lahn) bei Hausen über Aar, Gemeinde Aarbergen, Rheingau-Taunus-Kreis, Hessen
 Klingelgraben (Elsterbach), linker Zufluss des Elsterbachs (zum Oberrhein) nahe bei Kloster Marienthal, Stadt Geisenheim, Rheingau-Taunus-Kreis, Hessen
 Klingelgraben, rechte, periodisch wasserführende Erosionsrinne zum Kellental (zur „Lenninger“ Lauter) bei Unterlenningen, Gemeinde Lenningen, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Klingelgraben, Abschnittsname bis Remlingen des Leitenbachs, rechter Zufluss des Aaalbachs (zum Main) in Holzkirchen, beide Orte im Landkreis Würzburg, Bayern
 Klingelgraben (Rinschbach), fälschlich auch Klingengraben, rechter Zufluss des Rinschbachs (zur Seckach) in Götzingen, Stadt Buchen (Odenwald), Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Klingengraben